Ryu Kobayashi (Chūō-ku, 12 de setembro de 1982) é um futebolista profissional japônes, defensor, milita no Montedio Yamagata.

Nascidos em 1982
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashiwa Reysol
Futebolistas do Oita Trinita
Futebolistas do Montedio Yamagata
Futebolistas do Thespakusatsu Gunma